João Lourenço
 João Lourenço (actor)
 João Lourenço (ciclista)

Desambiguações de antropônimos